Rönngrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönngrunden, Korsnäs, Österbotten,  (38 ha)
 Rönngrunden, Kimitoön, Åboland,

Se även
Rönngrund
Rönngrundet

Robotskapade Finlandförgreningar